Life After Death (The Notorious B.I.G.), album van The Notorious B.I.G.
 Life After Death (Natas), album van Natas
 Life After Death (ER), aflevering van ER
 Life after Death (Beverly Hills, 90210), een aflevering van Beverly Hills, 90210.

Zie ook 
 Live After Death, album van Iron Maiden